

Ольшана — село в Ічнянському районі Чернігівської області

Ольшана — село в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства